En Pologne, Kosarzyn peut désigner :

 Kosarzyn, un village dans la voïvodie de Grande-Pologne,
 Kosarzyn, un village dans la voïvodie de Lubusz.